Basciano bezeichnet folgende Orte in Italien

 Basciano, Gemeinde in der Provinz Teramo, Abruzzen
 Basciano (Latium), Ortsteil der Gemeinde Alatri in der Provinz Frosinone, Latium
 Basciano (Toskana), Ortsteil der Gemeinde Monteriggioni in der Provinz Siena, Toskana

sowie die Personen
 Domenico Basciano (1911–2012), italienischer Architekt
 Richard Basciano (1925–2017), amerikanischer Bauunternehmer
 Vincent Basciano (* 1959), amerikanischer Mafioso